El Abierto de Australia de 1977 puede hacer referencia a dos campeonatos diferentes celebrados ese año:

Abierto de Australia 1977 (enero)
Abierto de Australia 1977 (diciembre)